Белгард може да се односи на:

 Белгард (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Белгард (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Белгард (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Белгард (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Белгард"